Windsor Heights , fait référence à :

 Windsor Heights, une ville du comté de Polk, en Iowa.
 Windsor Heights, un village américain situé dans le comté de Brooke en Virginie-Occidentale.

Homonymie de toponyme